Desa Penaruban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Penaruban (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,38), Jawa Tengah, 
 Desa Penaruban (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 109,46), Jawa Tengah, 
 Desa Penaruban (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 110,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar